Фелльбах () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Ремс-Мур. Население составляет 44 665 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 27,70 км². Официальный код — 08 1 19 020.

Город подразделяется на 2 городских района.

Население

Города-побратимы 
  Турнон-сюр-Рон (Франция, с 1973)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга